Людми́ла Кудря́вцева:
 Кудрявцева, Людмила Алексеевна (род. 1947) — украинский филолог-русист, профессор.
 Кудрявцева, Людмила Андреевна (1941—2015) — советская и российская актриса.
 Кудрявцева, Людмила Фёдоровна (1933—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Кудрявцева, Людмила Яковлевна (1944—2012) — художник-прикладник, член Союза художников СССР.